

Геррік — місто, штат Південна Дакота
 Геррік — селище, штат Іллінойс
 Геррік Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Геррік Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія

Див. також 
 Герік